Pojem naturalismus označuje:

 Naturalismus (filosofie) – filosofický směr
 Naturalismus (literatura) – umělecký směr v literatuře a dramatické tvorbě
 Naturalismus (umění) – umělecký styl především ve výtvarném umění
 Naturalistická fotografie – fotografický směr věrohodně reprodukující přírodu bez zásahů fotografa